Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Toray Pan Pacific Open 2014 der Damen. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. September 2014 stattfindet; wobei sich vier Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizieren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2014
Tennisturnier in der Präfektur Tokio